Пуськи  — топоним:

Беларусь 
 Пуськи — деревня, Кохановский сельсовет, Толочинский район, Витебская область
 Пуськи — деревня, Круглицкий сельсовет, Чашникский район, Витебская область

См. также 
 Пуськи бятые